Claudine Huzé, dite Marie Dubois, est une actrice française, née le 12 janvier 1937 à Paris (Seine) et morte le 15 octobre 2014 à Lescar (Pyrénées-Atlantiques). 
 Marie Dubois, née à Saint-Coulomb en Ille-et-Vilaine le 14 octobre 1915, morte en déportation le 8 avril 1945 à Mauthausen, est une militante communiste et résistante française.
 Marie Dubois, née Marie Corot à Beaune en Côte-d'Or le 27 février 1890 et morte en déportation le 10 février 1943 à Auschwitz, est une résistante française.